18-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд проходил с 23 октября 2010 по 29 января 2011 года с участием 26 команд (12 представителей суперлиги, 12 — высшей лиги «А» и 2 — высшей лиги «Б»). Обладателем Кубка впервые стала команда «Динамо-Казань».

Предварительный этап 
Матчи проводились в пяти группах, сформированных по территориальному принципу. В группах команды играли в один круг.

Согласно регламенту турнира, участниками полуфинального этапа автоматически становились команды «Динамо-Казань» и «Динамо» (Москва), делегировавшие в сборную России по 5 игроков.

Ниже в таблицах в колонках В (выигрыши) указано число побед со счётом 3:2, в колонках П (поражения) — поражений 2:3.

Группа 1 (Одинцово) 

 Московское «Динамо» выступало дублирующим составом.

 24 октября: Луч — Динамо 3:0 (25:14, 25:17, 25:20); Надежда — Обнинск 3:1 (25:16, 25:22, 20:25, 25:14).
 25 октября: Надежда — Луч 3:2 (25:17, 17:25, 28:26, 20:25, 15:11); Заречье-Одинцово — Динамо 3:0 (25:14, 25:13, 25:8).
 26 октября: Обнинск — Луч 3:2 (25:17, 17:25, 16:25, 25:21, 15:13); Заречье-Одинцово — Надежда 3:0 (25:23, 25:13, 25:21).
 27 октября: Надежда — Динамо 3:0 (25:11, 25:12, 25:22); Заречье-Одинцово — Обнинск 3:0 (25:21, 25:17, 25:18).
 28 октября: Заречье-Одинцово — Луч 3:0 (25:21, 25:22, 25:17); Обнинск — Динамо 3:0 (25:13, 25:12, 25:10).

Группа 2 (Череповец) 

 25 октября: Северсталь — Ленинградка 3:1 (25:27, 25:22, 25:20, 26:24); Динамо-Янтарь — Ладога 3:0 (25:10, 25:14, 25:13).
 26 октября: Динамо-Янтарь — Ленинградка 3:1 (11:25, 25:18, 25:20, 25:14); Северталь — Ладога 3:0 (25:17, 25:7, 25:15).
 27 октября: Ленинградка — Ладога 3:0 (26:24, 25:18, 25:14); Северсталь — Динамо-Янтарь 3:1 (25:23, 25:27, 25:22, 25:20).

Группа 3 (Пенза) 

 24 октября: Протон — Индезит 3:0 (25:13, 25:17, 25:13); Динамо-Казань — Университет-Визит 3:0 (26:24, 25:17, 25:19); Динамо (Кр) — Воронеж 3:1 (25:18, 21:25, 26:24, 26:24).
 25 октября: Протон — Воронеж 3:0 (25:22, 25:16, 25:15); Индезит — Университет-Визит 3:1 (17:25, 25:18, 25:20, 25:20); Динамо (Кр) — Динамо-Казань 3:0 (25:21, 25:14, 25:17).
 26 октября: Динамо-Казань — Воронеж 3:1 (22:25, 25:14, 25:16, 25:19); Протон — Университет-Визит 3:1 (25:19, 24:26, 25:14, 25:21); Динамо (Кр) — Индезит 3:0 (25:17, 25:15, 25:12).
 27 октября: Воронеж — Индезит 3:1 (25:17, 25:17, 22:25, 25:13).
 28 октября: Динамо-Казань — Индезит 3:0 (25:14, 25:16, 25:23); Университет-Визит — Воронеж 3:1 (20:25, 25:22, 25:17, 26:24); Динамо (Кр) — Протон 3:0 (25:20, 25:21, 25:15).
 29 октября: Динамо (Кр) — Университет-Визит 3:0 (25:17, 25:15, 25:17); Протон — Динамо-Казань 3:0 (25:16, 25:17, 25:19).

Группа 4 (Екатеринбург) 

 23 октября: Уралочка-НТМК — Спарта 3:0 (25:17, 25:19, 25:20); Омичка — Уфимочка-УГНТУ 3:2 (25:15, 22:25, 24:26, 25:20, 15:9); Тюмень-ТюмГУ — Автодор-Метар 3:1 (25:18, 25:19, 13:25, 25:20).
 24 октября: Тюмень-ТюмГУ — Спарта 3:1 (25:10, 25:12, 17:25, 25:23); Автодор-Метар — Уфимочка-УГНТУ 3:1 (22:25, 25:22, 25:16, 25:20); Омичка- Уралочка-НТМК 3:1 (24:26, 25:18, 25:20, 25:23).
 25 октября: Уралочка-НТМК — Автодор-Метар 3:1 (25:18, 25:23, 23:25, 25:23); Омичка- Спарта 3:0 (25:15, 28:26, 25:20); Уфимочка-УГНТУ — Тюмень-ТюмГУ 3:0 (25:12, 26:24, 25:21).
 26 октября: Уралочка-НТМК — Тюмень-ТюмГУ 3:2 (27:29, 16:25, 25:19, 25:18, 15:10); Омичка — Автодор-Метар 3:0 (25:13, 25:16, 25:19); Уфимочка-УГНТУ — Спарта 3:0 (25:14, 25:16, 25:20).
 27 октября: Уфимочка-УГНТУ — Уралочка-НТМК 3:1 (25:16, 25:18, 18:25, 28:26); Омичка- Тюмень-ТюмГУ 3:1 (13:25, 25:18, 25:21, 25:17); Автодор-Метар — Спарта 3:0 (25:17, 25:14, 25:23).

Группа 5 (Чита) 

 24 октября: Юность — Локо-Ангара 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:19); Факел — Забайкалка 3:0 (25:22, 25:16, 25:23).
 25 октября: Самородок — Факел 3:2 (26:28, 19:25, 25:23, 25:22, 15:12); Локо-Ангара — Забайкалка 3:0 (25:14, 25:18, 25:16).
 26 октября: Самородок — Локо-Ангара 3:0 (25:21, 25:22, 25:15); Юность — Забайкалка 3:0 (25:17, 25:23, 25:17).
 27 октября: Самородок — Юность 3:2 (18:25, 25:19, 18:25, 25:23, 15:9); Факел — Локо-Ангара 3:0 (25:19, 25:18, 25:19).
 28 октября: Факел — Юность 3:0 (25:13, 25:17, 25:21); Самородок — Забайкалка 3:0 (25:13, 25:10, 25:15).

В полуфинальный этап вышли по две лучшие команды из 1-й, 2-й и 5-й групп, пять команд из 4-й группы, четыре команды из 3-й группы, а также московское «Динамо».

Полуфинальный этап 
Матчи проводились в четырёх группах. В финальный этап розыгрыша вышли команды, занявшие в группах первые места

Группа А (Воронеж) 

 27 декабря. Заречье-Одинцово — Воронеж 3:0 (25:12, 25:15, 25:15); Самородок — Динамо-Янтарь 3:0 (25:22, 25:9, 25:19).
 28 декабря. Самородок — Воронеж 3:0 (25:16, 25:18, 25:19); Заречье-Одинцово — Динамо-Янтарь 3:0 (25:15, 25:19, 25:17).
 29 декабря. Динамо-Янтарь — Воронеж 3:0 (25:22, 28:26, 25:23); Заречье-Одинцово — Самородок 3:0 (25:17, 25:20, 25:16).

Группа Б (Череповец) 

 28 декабря. Динамо-Казань — Северсталь 3:0 (25:15, 25:22, 25:15); Динамо (М) — Протон 3:0 (25:14, 25:18, 25:19).
 29 декабря. Протон — Северсталь 3:0 (25:23, 25:11, 25:21); Динамо-Казань — Динамо (М) 3:2 (25:22, 25:22, 22:25, 20:25, 20:18).
 30 декабря. Динамо (М) — Северсталь 3:1 (25:14, 25:10, 19:25, 25:21); Динамо-Казань — Протон 3:0 (25:17, 25:11, 25:16).

Группа В (Краснодар) 

 28 декабря. Динамо — Уфимочка-УГНТУ 3:0 (25:13, 25:21, 25:15); Автодор-Метар — Факел 3:1 (25:22, 25:22, 22:25, 25:21).
 29 декабря. Динамо — Факел 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:19); Уфимочка-УГНТУ — Автодор-Метар 3:1 (25:22, 29:27, 16:25, 25:22).
 30 декабря. Динамо — Автодор-Метар 3:0 (25:14, 25:17, 25:21); Факел — Уфимочка-УГНТУ 3:0 (25:15, 25:20, 25:23).

Группа Г (Нижний Тагил) 

«Надежда» (Серпухов) — отказ.

 27 декабря. Омичка — Тюмень-ТюмГУ 3:0 (25:16, 25:15, 25:13).
 28 декабря. Уралочка-НТМК — Омичка 3:1 (26:24, 17:25, 25:19, 26:24).
 29 декабря. Уралочка-НТМК — Тюмень-ТюмГУ 3:0 (25:8, 25:20, 25:23).

Финальный этап 
28—29 января 2011. Казань.

Участники: «Динамо-Казань» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Уралочка»-НТМК (Свердловская область).

Полуфинал 
28 января
 Динамо-Казань — Заречье-Одинцово 3:0 (25:13, 25:15, 25:23)
 Динамо (Кр) — Уралочка-НТМК 3:0 (25:10, 25:13, 25:18)

Матч за 3-е место 
29 января
 Заречье-Одинцово — Уралочка-НТМК 3:0 (25:17, 25:17, 25:22)

Финал

Призёры 
 «Динамо-Казань»: Мария Борисенко, Ирина Стратанович, Ольга Хржановская, Вера Улякина, Джордан Ларсон, Екатерина Гамова, Ксения Пешкина, Екатерина Кабешова, Татьяна Кошелева, Регина Мороз. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.

 «Динамо» (Краснодар): Анастасия Кодирова, Елена Константинова, Татьяна Щукина, Ольга Букреева, Виктория Круглая, Синтия Барбоза, Ирина Искулова, Ана Паула Ферейра, Елена Ежова, Евгения Старцева, Наталья Рогачёва. Главный тренер — Сергей Овчинников.

 «Заречье-Одинцово»: Валевска Морейра ди Оливейра, Александра Виноградова, Мария Жадан, Екатерина Богачёва, Анна Макарова, Анастасия Маркова, Ксения Наумова, Екатерина Панкова, Елена Лисовская, Анастасия Бавыкина. Главный тренер — Вадим Панков.

Индивидуальные призы 
 MVP — Екатерина Гамова
 Лучшая нападающая — Екатерина Гамова
 Лучшая блокирующая — Регина Мороз
 Лучшая на подаче — Джордан Ларсон
 Лучшая связующая — Евгения Старцева
 Лучшая либеро — Екатерина Кабешова

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола
 «Динамо-Казань» — обладатель Кубка России 2010!
 Гамова побеждает на глазах Маккатчена

2010 год в волейболе